Зигмунт Розвадовский (; 25 января 1870, Лемберг, Австро-Венгрия — 23 июля 1950 , Закопане , Польша) — польский художник, , .

Биография 

С 1883 по 1889 год обучался в Краковской школе изящных искусств (ныне Краковская академия искусств). Среди его учителей был Ян Матейко. В 1891—1893 годах совершенствовался в Мюнхене в частной школе Антона Ажбе.
Ещё будучи студентом, выставлял свои картины на выставках в Кракове и Львове.

По окончании учёбы жил в Кракове, позже вернулся во Львов, где работал художником и преподавателем в Государственной промышленной школе (сейчас Львовский государственный колледж декоративного и прикладного искусства им. Ивана Труша). Работал театральным декоратором.
В 1899 году основал во Львове Товарищество польских художников, которое возглавлял с 1903 года. Также был членом Общества друзей изящных искусств во Львове (в 1913—1914 годах был вице-президентом).

Во время Первой мировой войны был мобилизован в австрийскую армию. Участвовал в военных действиях в составе Польских легионов.

После Второй мировой войны поселился в Закопане, где провёл последние годы своей жизни и умер 23 июля 1950 года. Похоронен на Новом кладбище в Закопане.

Творчество 
Известен прежде всего как художник-баталист. Вместе с художниками Яном Стыка и Войцехом Коссаком создал Рацлавицкую панораму. Панорама была открыта в сотую годовщину битвы 5 июня 1894 года в ходе проходившей во Львове польской всеобщей отечественной выставки.

Другой известной его работой была панорама «Битва под Грюнвальдом» (совместно с Т. Попелем. Автор батальных сцен, прежде всего, наполеоновского периода и Ноябрьского восстания в Польше, а также жанровых сцен с конными мотивами, портретов и пейзажей, сцен из жизни солдат, ярмарок и охоты.

Двоюродным братом его был генерал, первый начальник Генерального штаба польской армии Тадеуш Розвадовский.

Примечания

Литература 
 Словник художників України / за ред. М. П. Бажана (відп. ред.) та ін. — К. : Головна редакція Української Радянської Енциклопедії, 1973. — С. 197.
 Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — К. : Головна редакція УРЕ, 1974–1985.;
 Митці України : Енциклопедичний довідник / упоряд. : М. Г. Лабінський, В. С. Мурза ; за ред. А. В. Кудрицького. — К. : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1992. — С. 497. — ISBN 5-88500-042-5.;

Ссылки 
 О вiлле Розвадовсьго

Художники-баталисты Польши
Исторические художники Польши
Художники-пейзажисты Польши
Художники-портретисты Польши
Художники-жанристы Польши
Военнослужащие Польских легионов (1914–1918)
Преподаватели Львовского колледжа декоративного и прикладного искусства
Преподаватели Львовской национальной академии искусств
Выпускники Краковской академии искусств
Художники Львова
Похороненные на Новом кладбище (Закопане)
Ученики Антона Ажбе
Художники-педагоги